Heusinger von Waldegg ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Heusinger von Waldegg (1817–1886), deutscher Eisenbahn-Ingenieur
 Emil Heusinger von Waldegg (1880–1966), deutscher Admiral
 Joachim Heusinger von Waldegg (* 1940), deutscher Kunsthistoriker